Elisabeth Amalia (1635-1809), dochter van Georg II van Hessen-Darmstadt en Sophia Eleonora van Saksen
Elisabeth, dochter van Lodewijk IV van Hessen-Darmstadt en Alice van Saksen-Coburg en Gotha
Elisabeth, dochter van Ernst Lodewijk van Hessen-Darmstadt en Victoria Melita van Saksen-Coburg en Gotha, nichtje van de vorige.